Селюлър Саут Къп 2011 е 25-ото издание на Селюлър Саут Къп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Мемфис, САЩ от 13 до 20 февруари. Мария Шарапова трябва да защитава титлата си от Селюлър Саут Къп 2010, но отказва участие поради респираторно заболяване. Турнирът се печели от Магдалена Рибарикова, която побеждава на финала поставената под номер 6 Ребека Марино. На двойки победителки от предното издание на турнира са Ваня Кинг и Михаела Крайчек. Двете достигат полуфиналите, където са елиминирани от бъдещите шампионки Говорцова / Кудрявцева. В спор за титлата беларуската и рускинята надиграват Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка с 6 – 3, 4 – 6, [10 – 8].

Поставени тенисистки 
  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  София Арвидсон (1 кръг)
  Мелани Уден (осминафинал)
  Алла Кудрявцева (1 кръг)
  Олга Говорцова (1 кръг)
  Ребека Марино (финал, отказва се поради контузия в коремната област)
  Рената Ворачова (осминафинал)
  Ваня Кинг (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Рената Ворачова /  Барбора Захлавова-Стрицова (четвъртфинал)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (шампионки)
  Ваня Кинг /  Михаела Крайчек (полуфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (финал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Мемфис Оупън